Камбоджа принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 6 спортсменов в четырёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Камбоджи несла тхэквондистка Сорн Давин.

На летних Олимпийских играх 2012 Камбоджа вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Большинство спортсменов Камбоджи не квалифицировались на Игры, а получили специальные приглашения.

Состав и результаты

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Мужчины

Женщины

Тхэквондо 

Женщины

Примечания

Ссылки 

 
 

Камбоджа
2012 год в Камбодже